Miejscowości w Polsce
 Zadębie – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bychawa 
 Zadębie – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Dębowa Kłoda 
 Zadębie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Chynów 
 Zadębie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Prażmów
 Zadębie – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Rzeczenica
 Zadębie – dzielnica Skierniewic

 Inne
 Zadębie – dzielnica przemysłowa Lublina
 Zadębie − dzielnica Skierniewic 
 Zadębie – rzeka dorzecza Narwi, lewy dopływ Raciążnicy